Belli puede referirse a:

Apellido 
 Agostina Belli (1949), actriz cinematográfica y televisiva italiana
 Alfredo Belli (1922-2013), jugador de básquet argentino
 Carlo Saverio Belli (1852-1919), botánico curador, briólogo, y micólogo italiano
 Carlos Germán Belli de la Torre (1927), poeta, traductor y periodista peruano 
 Daniel Belli (1976), piloto argentino de automovilismo de velocidad y profesor de educación física
 Francesco Belli, director de orquesta y clarinetista italiano
 Gioconda Belli (1948), poetisa, revolucionaria y novelista nicaragüense
 Giuseppe Gioachino Belli (1791-1863), poeta italiano
 Pierino Belli (1502-1575), soldado y jurista italiano
 Valerio Belli, también conocido como Valerio Vicentino (1468-1546), escultor, orfebre, cortador de gemas y medallista italiano del Renacimiento
 Wladimir Belli (1970), ciclista italiano

Otros 
 Basileuterus belli, también conocido como chipe ceja dorada, especie de ave paseriforme de la familia Parulidae
 Casus belli, expresión latina, traducible al español como "motivo de guerra"
 Cystoisospora belli, protista del filo Apicomplexa que causa la enfermedad de isosporiasis en los seres humanos y otros animales
 El genitivo singular latino de la palabra que significa guerra
 El nombre latino de los bellos, un pueblo prerromano de Hispania
 La abreviatura botánica de Carlo Saverio Belli

Notas